Il mistero della signora scomparsa (The Wheel Spins) – romanzo di Ethel Lina White del 1936, Il Giallo Economico Classico n. 59
La signora scompare (The Lady Vanishes) – film del 1938 diretto da Alfred Hitchcock
Il mistero della signora scomparsa (The Lady Vanishes) – film del 1979 diretto da Anthony Page